Sarastro peut désigner :

 Sarastro, un personnage de l'opéra de Mozart La Flûte enchantée (1791), qui représente l'ordre et la morale, en opposition à la Reine de la nuit ;
 , un drame musical de 1891 de Karl Goepfart ;
 (3026) Sarastro, un astéroïde de la ceinture principale.